Cydonia:

 Cydonia — научное название рода Айва.
 Cydonia (группа) — рок-группа, играющая в стиле пауэр-метал.